El Superclásico de las Américas de 2017 fue la cuarta edición de esta competición sudamericana. Por segunda vez, al tratarse de una fecha FIFA, se podrán convocar a cualquier jugador argentino o brasilero que deseen los entrenadores (antes era únicamente con jugadores que se desempeñan en la Primera División argentina o la Serie A brasileña). El partido se disputó por segunda vez fuera de América del Sur, siendo en esta ocasión Australia la nación anfitriona para el cotejo, en un único partido en el estadio Melbourne Cricket Ground.

Sede

Partido

Cobertura Televisiva  

  Argentina: TyC Sports

  Australia: 9Go!

  Brasil: TV Brasil y TV Cultura

  Colombia: Caracol Televisión

  Estados Unidos: beIN Sports

  Paraguay: Red Guaraní y Tigo Sports

  Uruguay: Tenfield

  Chile: Canal 13

Véase también 
 Superclásico de las Américas
 Anexo:Convocados para el Superclásico de las Américas 2017

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial

2017